Galgenvögel ist der Titel von
 Galgenvögel (1930), Hell's Heroes, Western von William Wyler 
 Galgenvögel (1955), Wyoming Renegades, Western von Fred F. Sears
Siehe auch:
 Galgenvogel
 Die Galgenvögel